Климент Якимов Бояджиев е български революционер и просветен деец от късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Климент Бояджиев е роден в 1874 година в македонския български град Охрид, тогава в Османската империя. Завършва първоначално образование в Охрид в 1888/1889 година. След това завършва класическия отдел на Пловдивската мъжка гимназия в 1894/1895 учебна година. В 1897/1898 година завършва филологическия клон на Историко-филологическия факултет на Висшето училище в София.

В 1897/1898 година преподава в Одринската българска гимназия, където става член на Одринския революционен комитет.

В учебната 1898/1899 година преподава в Солунската българска мъжка гимназия. На 1 септември 1899 година е назначен и в Битолската българска класическа гимназия, където преподава аритметика, геометрия и краснопис.

През 1911/1912 година преподава в Скопското българско педагогическо училище.

Женен е за Аспасия Симончева (1870 - 1928). Техен син е композиторът Крум Бояджиев (1904 - 1974).

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Охрид
Български учители
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Учители в Битолската българска класическа гимназия
Възпитаници на Пловдивската мъжка гимназия
Възпитаници на Софийския университет
Учители в Скопското българско педагогическо училище
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Учители в Одринската българска мъжка гимназия